Ha doppiato alcuni personaggi in tre film della saga di Guerre stellari. Una versione sintetizzata elettronicamente della sua voce fu usata in Episodio IV - Una nuova speranza per Greedo, un cacciatore di taglie. Ne Il ritorno dello Jedi doppiò la voce di Jabba the Hutt, che verrà poi riutilizzata nel videogioco Lego Star Wars II: The Original Trilogy. Lo stesso Ward sviluppò con Ben Burtt la lingua Huttese.

Filmografia parziale 
 Guerre stellari (Star Wars), regia di George Lucas (1977)
 Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi), regia di Richard Marquand (1983)

Collegamenti esterni